Ceram ist

 eine alte Bezeichnung einer Insel der Molukken, siehe Seram.
 das Pseudonym eines deutschen Autors, siehe C. W. Ceram.
 der nach diesem benannte Ceram-Preis
 ein Hersteller von keramischen SCR-Katalysatoren, der zur Frauenthal Holding gehört